Interop может относиться к:
 Interop — международная ежегодная выставка-конгресс, посвященная информационным технологиям, проводимая в нескольких странах.
 COM Interop — технология, включённая в .NET CLR, позволяющий объектам COM взаимодействовать с объектами .NET, и наоборот.